Владимир Тихонов:
 Тихонов, Владимир Александрович (1927—1994) — учёный-экономист, общественный и политический деятель
 Тихонов, Владимир Алексеевич (1857—1914) — русский актёр, драматург, писатель
 Тихонов, Владимир Валерьевич (род. 1956) — советский гимнаст, серебряный призёр Олимпийских игр.
 Тихонов, Владимир Вячеславович (1950—1990) — советский киноактёр.
 Тихонов, Владимир Ильич (род. 1947) — российский политик, губернатор Ивановской области.
 Тихонов, Владимир Михайлович (род. 1973) — российский-норвежский востоковед, публицист, профессор, гражданин Южной Кореи (под именем Пак Ноджа), политик.
 Тихонов, Владимир Петрович (1935—2000) — советский артист балета, народный артист РСФСР.